Anchitheriinae — подсемейство примитивных вымерших млекопитающих из семейства лошадиных (Equidae). Древнейший известный представитель — мезогиппус (Mesohippus), живший в Северной Америке в середине эоцена. Вымерли в раннем плиоцене (последний известный представитель — Sinohippus из Евразии).

Роды 
 Род † Анхитерий Anchitherium
 Род † Археогиппус Archaeohippus
 Род † Десматиппус Desmatippus
 Род † Гипогиппус Hypohippus Род † Калобатиппус Kalobatippus Род † Мегагиппус Megahippus Род † Мезогиппус Mesohippus Род † Миогиппус Miohippus Род † Парагиппус Parahippus Род † Синогиппус Sinohippus''

Ссылки 
 Mikko’s phylogeny archive
 Paleobiology Database
 Horse Phylogeny

Вымершие лошадиные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие эоцена